Община Хинкли и Босуърт () е една от осемте административни единици в област (графство) Лестършър, регион Ийст Мидландс. Населението на общината към 2008 година е 105 200 жители разпределени в множество селища на територия от 297.3 квадратни километра. Главен град на общината е Хинкли.

География 
Община Хинкли и Босуърт е разположена в западната част на графството, по границата с областите Дарбишър, Стафордшър и Уорикшър.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница.

Лестършър
Общини в Англия